Рейманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Рейманн, Виллем Мадисович (1906—1992) — советский эстонский композитор и музыкальный педагог, Заслуженный деятель искусств ЭССР.
 Рудольф Йоханесс Рейманн (1884—1946) — русский и эстонский военный деятель, генерал-майор.
 Рейманн, Теодор (1921—1982) — чехословацкий футболист словацко-немецкого происхождения, игравший на позиции вратаря.